Le grand bazar ist der Originaltitel folgender Werke:
 Der grosse Basar, Buch von Daniel Cohn-Bendit (1975)
 Wo die grünen Nudeln fliegen, französischer Spielfilm von Claude Zidi (1973)